Гуральський Володимир Францович — заслужений енергетик України.
 Гуральський Олександр Петрович (* 1971) — радянський та український футболіст, півзахисник.
 Яцек Гуральський (* 1992) — польський футболіст, півзахисник клубу «Лудогорець».

 Бук-Ґуральський — село в Польщі, у гміні Яблоново-Поморське Бродницького повіту Куявсько-Поморського воєводства.

 Гуральський лад — музичний лад, характерний музичному фольклору Карпат, зокрема підгальському регіону Польщі.

Примітки